Lettengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lettengraben (Glan), linker Zufluss des Glans bei der Schanzermühle von Elschbach, Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Lettengraben (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs (zum Schwaninger Mühlbach, zum Lentersheimer Mühlbach) bei Oberschwaningen, Gemeinde Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lettengraben (Larosbach), rechter Zufluss des Larosbachs (zur Berchtesgadener Ache) bei Oberau, Markt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lettengraben (Meinheimer Mühlbach), rechter Zufluss des Meinheimer Mühlbachs (zur Altmühl) in Meinheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Lettengraben (Neckar) oder Egertgraben, rechter Zufluss des Neckars in Unterboihingen, Wendlingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Lettengraben (Nodendorfer Bach), rechter Zufluss des Nodendorfer Bach (zum Taschlbach) nach Nodendorf, Gemeinde Niederleis, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Ort:
 Lettengraben (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Lettenbach